Millet o Molet, follet minúscul
 Musaranya de Millet (Sorex coronatus), mamífer que es troba a Europa
 Millet (Imperi Otomà), terme utilitzat per referir-se a les comunitats confessionals sota l'Imperi Otomà
 Organitzacions:
 Félix Millet, marca històrica francesa de motocicletes 
 Millet (empresa) companyia de moda francesa especialitzada en roba esportiva
 Edificis:
 Can Millet, també coneguda com a Can Xammar de Dalt, masia de l'Ametlla del Vallès 
 Can Millet (el Masnou), també conegut com a Can Patatetes, casa del Masnou (Maresme)
 Biografies:
 Antoni Millet i Santasusanna, metge català del segle XVIII
 Catherine Millet (1948, Bois-Colombes), escriptora i crítica d'art francesa
 Celeste Lidia Juan Millet, economista i política valenciana
 Jean-François Millet (Gruchy, La Hague, Normandia, 1814 - 1875), pintor realista
 Lluís Maria Millet i Millet (Barcelona 1906 - 1990), músic català, fill de Lluís Millet i Pagès 
 Lluís Millet i Pagès (El Masnou, 1867 - Barcelona, 1941), popularment conegut com el Mestre Millet, músic i un dels fundadors de l'Orfeó Català
 Salvador Millet i Pagès (El Masnou, 1852 - 1915), mariner masnoví, germà de Lluís Millet i Pagès
 Fèlix Millet i Tusell (Barcelona, 1935), empresari català, fill de Fèlix Millet i Maristany
 Fèlix Millet i Maristany (Barcelona 1903 - 1967), financer, mecenes i promotor cultural català 
 Francesc Millet i Simón
 Salvador Millet i Bel (Viladrau, Osona, 1912 - Barcelona, 1998), economista català